Аренас () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аксаркия-Коста-дель-Соль. Занимает площадь 26 км². Население — 1411 человек (на 2010 год). Расстояние — 45 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Муниципалитеты Малаги
Населённые пункты Малаги